National People's Party er navnet på flere politiske partier:
 National People's Party (Gambia) – parti i Gambia
 National People's Party (Indien) – parti i Indien